Tonemaskinen er det tredje studiealbum fra det danske poprock-band Sterling. Det udkom den 8. marts 2010 på Speed of Sound.

Trackliste

Referencer

Album fra 2010
Sterling-album